I. Róbert flamand gróf (1035–1093)
 I. Róbert nyugati frank király (kb. 865–923), I. Róbert francia király néven is említik. 
 I. Róbert latin császár (1219–1228)
 I. Róbert namuri gróf (kb. 920–981)
 I. Róbert normandiai herceg, „Ördög Róbert” (1000–1035), Hódító Vilmos apja
 I. Róbert parmai herceg (1848–1907)
 I. Róbert skót király (1274–1329)
 I. Róbert, Artois grófja (1216–1250)